Steve Clark kan henvise til:
 Steve Clark (musiker) - britisk musiker
 Steve Clark (fodboldspiller) - amerikansk fodboldspiller